Cerro Largo puede referirse a:

Cerro Largo, departamento uruguayo situado en el noreste del país;
Cerro Largo, municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur;
Cerro Largo, corregimiento de Panamá.
Cerro Largo Fútbol Club, club de fútbol uruguayo de la ciudad de Melo.